Montbrun (Lot)
Montbrun (Lozère)
ook:
Montbrun-Bocage,  Haute-Garonne
Montbrun-des-Corbières, Aude 
Montbrun-Lauragais,  Haute-Garonne
Montbrun-les-Bains,  Drôme 

Monbrun,  Gers